

Басаргіно — селище, Алтайський район, Алтайський край
 Басаргіно — присілок, Грязовецький район, Вологодська область